El alfabeto alemán son el conjunto de símbolos usados para escribir en el idioma alemán, tiene 26 letras, las cuales son:

El alemán usa estas letras diacríticas (Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü) con la diéresis y una ligadura (ß) (llamado eszett (sz) o scharfes S, s larga), pero no se consideran letras independientes dentro del alfabeto.

La palabra Umlaut  no designa a la diéresis, sino a la letra con diéresis; significa algo así como "sonido modificado".

Nombres de las letras 
 A: 
 Ä: , a mit Umlaut
 B: 
 C: 
 D: 
 E: 
 F: 
 G: 
 H: 
 I: 
 J: ; en Austria 
 K: 
 L: 
 M: 
 N: 
 O: 
 Ö: , o mit Umlaut
 P: 
 Q: ; en Austria 
 R: 
 S: 
 ẞ: Eszett, ; scharfes S, 
 T: 
 U: 
 Ü: , u mit Umlaut
 V: 
 W: 
 X: 
 Y: 
 Z: /

aleman, alfabeto
Alfabeto